Il singolare del torneo di tennis Croatian Bol Ladies Open 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Tina Pisnik che ha battuto in finale Amélie Mauresmo 7-6(4), 7-6(2).

Teste di serie 

 Julie Halard-Decugis (secondo turno)
 Sandrine Testud (quarti di finale)
 Amélie Mauresmo (finale)
 Silvija Talaja (secondo turno)

 Corina Morariu (quarti di finale)
 Silvia Farina (primo turno)
 Paola Suárez (quarti di finale)
 Cara Black (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Croatian Bol Ladies Open 2000